Donald Harris (1931–2016) – amerykański kompozytor
 Donald J. Harris (ur. 1938) – jamajsko-amerykański ekonomista, ojciec Kamali
 Don Harris – brytyjski motocyklista
 Donald Harris, Don Harris (ur. 1960) – amerykański wrestler, brat bliźniak Ronalda